Heinrich Göring ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Göring (Politiker) (1850–1931), deutscher Schreiner und Politiker (Zentrum), MdR

Siehe auch:
 Heinrich Ernst Göring (1838–1913), deutscher Jurist und Diplomat